Сара Джонс (; род. 17 июля 1983, , Семинол, Флорида) — американская актриса.

Биография 
Родилась 17 июля 1983 года в Уинтер-Спрингс, Флорида. В 2001 году окончила колледж Уинтер-Спрингс.

Актриса принимала участие в съёмках сериалов «Хафф», «Дурнушка», «Большая любовь». В 2007 году сыграла младшую сестру, которая владела свадебным бизнесом, в драмеди телеканала Fox «Свадебные колокола».

Кроме того, в 2007 году приняла участие в съёмках полнометражных фильмов «Ещё зелёные» и «Час сумерек». Также актриса снялась в клипе исполнителя Cary Brothers на песню из их альбома Who You Are (Сара встречалась с музыкантом в 2007 году).

Одной из значимых ролей в карьере Джонс стала роль Ребекки Мэдсен в телесериале Дж. Дж. Абрамса «Алькатрас», премьера которого состоялась 16 января 2012 года.

Фильмография

Награды и номинации 
В 2007 году Джонс получила награду международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле Spirit of the Independent Award за лучший актёрский ансамбль в фильме «Ещё зелёные», разделив награду с партнёрами по фильму Райаном Келли, Дугласом Спейном, Ноа Сиганом и Полом Коста.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США